Deschna bezeichnet

 die Stadt Deštná u Jindřichova Hradce, Okres Jindřichův Hradec, Tschechien
die Gemeinde Deštná, Okres Blansko, Tschechien
 die Gemeinde Dešná u Zlína, Okres Zlín, Tschechien